Helligånds Sogn henviser til flere artikler:
 Helligånds Sogn (Aarhus Kommune) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Vestre Provsti
 Helligånds Sogn (Københavns Kommune) – et sogn i Københavns Kommune og i Vor Frue Provsti